Klausberg ist der Name von geographischen Objekten:

 Klausberg, Skigebiet im Tauferer Ahrntal, Südtirol, Italien

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Klausberg (Bregenzerwaldgebirge) (968 m), im Bregenzerwaldgebirge bei Bersbuch (Andelsbuch), Bezirk Bregenz, Vorarlberg, Österreich
 Klausberg (Rhön) (524,7 m), in der Rhön, bei Gerthausen (Rhönblick), Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Klausberg (Aachen) (354,7 m), im Aachener Wald nahe kreisfreier Stadt Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Klausberg (Bad Sooden-Allendorf) (288,1 m), im Unteren Werrabergland bei Bad Sooden-Allendorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Klausberg oder Drachenberg (57,8 m), beim Park Sanssouci in Potsdam, Brandenburg; siehe Belvedere auf dem Klausberg
 Klausberg (Lochau), ein Teil des ehemaligen Sperrwerkes an der Klause zwischen Lochau und Bregenz, Vorarlberg, Österreich

Ortschaften:
 Klausberg (Betzenstein), Ortsteil der Stadt Betzenstein, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Klausberg (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Klausberg (Neustadt an der Aisch), Ortsteil der Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

 Klausberg (Gemeinde Riegersburg), Ortsteil der Marktgemeinde Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

 Mikultschütz (1936–1945: Klausberg O. S.), Stadtteil von Hindenburg O. S., heute Stadtteil Mikulczyce von Zabrze, Polen

Siehe auch:
 Clausberg